Piratenpartei steht für:

 Piratenpartei (Sammelartikel) 
 Europäische Piratenpartei (PPEU), in ihr sind die Piratenparteien der Europäischen Union sowie weiterer europäischer Länder organisiert.
 Pirate Parties International (PPI), Weltverband der Piratenparteien

 Piratenparteien in den jeweiligen Ländern, siehe Liste der Piratenparteien

en:Pirate Parties International#Pirate Party movement worldwide
eo:Piratpartio